D40 (Gers), een departementale weg in het Franse departement Gers
 D40 (hunebed), een hunebed nabij Emmen
 D40 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 Nikon D40, een digitale spiegelreflexcamera van Nikon